Лизель Хубер и Лиза Реймонд — победительницы турнира.

Елена Веснина и Саня Мирза защищали свой прошлогодний титул в качестве второй пары турнира и дошли до финала.

Посев 

  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Титул)
  Саня Мирза /  Елена Веснина (Финал)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Полуфинал)
  Мария Кириленко /  Надежда Петрова ''(Второй раунд)

<li> Сара Эррани /  Роберта Винчи (Четвертьфинал)
<li> Анабель Медина Гарригес /  Флавия Пеннетта (Первый раунд)
<li> Нурия Льягостера Вивес /  Аранча Парра Сантонха (Второй раунд)
<li> Анна-Лена Грёнефельд /  Ваня Кинг (Второй раунд, отказ)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка парного турнира 

BNP Paribas Open 2012